Goenoeng Soembing kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Sumbing (berg i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Gunung Sumbing (berg i Indonesien, Jambi), 

Robotskapade Indonesienförgreningar